Вандевеге:

 Вандевеге, Кики (род. 1958) — американский профессиональный баскетболист.
 Вандевеге, Коко (род. 1991) — американская теннисистка фламандского происхождения.